Hashaat kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Hashaat (vattendrag), 
 Hashaat (distrikt), Archangaj, 

Robotskapade Mongolietförgreningar